Les Deux Destinées est le quatrième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitres

Han'nya le ninja 

Face à Han'nya, Kenshin semble avoir des difficultés à éviter les coups. Mais il comprend le secret de Han'nya : son costume à rayure fait paraître son bras plus court.

Comprenant cela, Kensin réussit à porter un coup à son adversaire, et briser son masque.

Hannya et Shikijô 

Le visage de Hannya apparaît alors : il a brûlé ses lèvres, cassé ses joues et coupé ses oreilles et son nez, tout cela pour pouvoir espionner et se déguiser plus facilement.

Il raconte alors son terrible passé, dans son village où se pratiquait l'infanticide, et où tout enfant survivant devait partir sans retour. C'est pourquoi il vénère Aoshi qui l'a sorti de cette situation et lui a permis de devenir un ninja de premier ordre.

Kenshin lui demande alors s'il connaît le passé de Megumi, et Han'nya répond que oui.

Le combat se termine en un instant par la victoire de Kenshin, qui demande à Han'nya pourquoi, lui qui connaît la solitude, n'a pas aidé Megumi.

Puis Kenshin, Sanosuké et Yahiko arrivent à la deuxième porte, gardée par Shikijô, armé de boulets de fer. Sanosuké décide de s'en occuper, pendant que Kenshin et Yahiko poursuivent leur route.

Le combat des plus forts 

Face à Shikijô, Sanosuké se retrouve en difficulté, combat de force pure. Mais Sanosuké, constatant que son adversaire et les Obiwabanshu ne vivent que par le combat, se relève, et explique à Shikijô que Kenshin lui a l'étoffe des héros, bien plus qu'eux. Malgré son passé d'assassin, il continue à lutter pour les innocents, ne luttant jamais gratuitement.

Sanosuké alors contre-attaque, et terrasse Shikijô.

Kenshin et Yahiko arrivent dans la salle de bal de la résidence, et se retrouvent face à Aoshi.

Aoshi Shinomori, le chef 

Aoshi, face à Kenshin, utilise un petit sabre pour se protéger, et attaque avec des techniques de coups de poing et de pied.

Il explique alors que, à la fin de la période Edo, les Oniwabanshû n'ont pu combattre car un gouverneur a fait preuve de lâcheté. Mais si le combat avait eu lieu le gouvernement Meiji aurait perdu, les Oniwabanshû pouvant mettre le feu partout dans Edo pour provoquer la panique et tuer les chefs des patriotes. Aoshi dit qu'il doit battre Kenshin, pour prouver que les Oniwabanshû sont les plus forts.

Kenshin, alors, déclare que Aoshi ne vit que par le combat, impliquant des innocents, et que lui le vagabond ne peut pas fermer les yeux.

Un combat violent 

Pour parer la technique d'Aoshi, Kenshin prend son sabre par la lame, pour le raccourcir. Aoshi utilise alors une technique ultra-rapide, et met Kenshin à terre.

Yahiko, ne croyant pas à la défaite de Kenshin, annonce à Aoshi qu'il va lutter contre lui au péril de sa vie. Mais Kenshin se relève, disant qu'il ne peut pas encore mourir.

Aoshi recommence sa technique, mais Kenshin pare le sabre en prenant la lame entre ses mains. Il dit qu'il laisse le titre d'homme le plus fort à Aoshi, car ce qui compte pour lui ce sont les gens qui ont besoin d'aide. Utilisant le sabre d'Aoshi, il le frappe violemment à la gorge.

La fin du combat 

Aoshi s'effondre, sans connaissance. Mais quelques secondes plus tard il se relève, cependant il a compris sa défaite.

À Kenshin qui lui demande pourquoi il a refusé les postes qui lui ont certainement été proposés dans le nouveau gouvernement, il répond que les autres membres du groupe n'ont eu aucune proposition, et qu'il est hors de question pour lui de les abandonner. C'est pourquoi lui Aoshi veut leur faire croire que les Obiwabanshu sont les plus forts. Il demande aussi à Kenshin de le tuer, sinon il recommencera. Kenshin réplique que ce n'est pas grave, tant qu'il n'implique pas des innocents.

Soudain Kanryû fait irruption, et dévoile son arme secrète : une mitrailleuse Gatling, dernier modèle. Il explique qu'il ambitionne de devenir un trafiquant d'armes plutôt que de rester petit trafiquant de drogue.

Utilisant son arme, il tente de tuer Aoshi et Kenshin. Mais Shikijô arrive et protège son chef en échange de sa vie. Puis Hottoko et Beshimi tentent de tuer Kanryû, mais échouent. Han'nya, alors, dit à Kenshin qu'il lui confie la suite, et s'élance vers Kanryû pendant que Kenshin va ramasser son sabre tombé. Han'nya s'effondre également.

Kanryû triomphe, mais réalise soudain que sa mitrailleuse n'a plus de balles. Kenshin, avec son regard d'assassin, lui dit que les quatre vies d'Obiwabanshu ont vaincu sa mitrailleuse, et lui assène un terrible coup, le blessant gravement.

Laissant Aoshi avec ses compagnons morts, Kenshin, Sanosuké et Yahiko se dirigent vers la salle panoramique où se trouve Megumi.

Première destinée, Megumi 

Megumi, voyant arriver le groupe de Kenshin, les remercie, et leur présente ses excuses pour tous les ennuis qu'elle leur a causés puis tente de se suicider. Mais Sanosuké l'en empêche, lui demandant si elle veut jeter en l'air les efforts que tous ont fait. Megumi réplique qu'elle ne sait pas comment expier sa faute, elle qui a fabriqué de l'opium durant des années.

Alors que la police arrive à la résidence, Megumi refuse de fuir et, donnant à Kenshin une pommade contre les hémorragies, se dirige vers la salle de bal pour se rendre, parfaitement confiante que le trafic d'opium vaut la peine de mort, l'acceptant pour réparer ses fautes.

Kanryû, arrêté, voit Megumi, et la dénonce comme sa complice pour la fabrication d'opium. Celle-ci s'apprête à reconnaître ceci quand Kenshin l'en empêche, et annonce au commissaire que Kanryû la poursuivait car elle est très bon médecin. Sanosuké et Yahiko soutiennent ses paroles, et le commissaire, d'un air complice, accepte cette vérité puisque c'est Kenshin Himura qui le dit.

Mais Kanryû a appelé Kenshin Battosai l'assassin. Kenshin explique alors à Megumi que la vraie réparation pour lui est de sauver le plus de gens possible. Il lui demande de devenir médecin, car la médecine permettra de sauver plus de gens que le sabre de Battosai. Sanosuké ajoute qu'il pardonnera à Megumi la mort de son ami si elle sauve les gens.

Puis toute l'équipe se prépare à rentrer retrouver Kaoru. Mais Kenshin se souvient d'Aoshi, et interroge le commissaire, qui dit qu'il n'y avait personne dans la salle de bal quand la police est arrivée, seulement quatre cadavres sans tête.

Seconde destinée, Aoshi 

Aoshi s'est enfui par un passage secret, mais il attend Kenshin. Sanosuké lui crie qu'il n'a rien à se reprocher, ses hommes sont morts pour le sauver mais ne lui en voudraient pas. Kenshin alors dit à Aoshi qu'il pourra se rattraper après avoir combattu à nouveau contre lui et gagné. Aoshi part en interdisant à Battosai de se laisser tuer par quelqu'un d'autre.

Grâce à Kaoru, Megumi trouve un emploi auprès du médecin du dôjô. Aoshi, de son côté, a une raison de vivre, battre Battosai. Kenshin cependant espère que le monde changera suffisamment pour donner à Aoshi une autre raison de vivre que la vengeance ou le combat.

La raison d'agir | L'avenir du Kenjutsu

Volume de Kenshin le vagabond